The College Dropout is het debuutalbum van de Amerikaanse rapper en producer Kanye West, uitgebracht op 10 februari 2004. Het album werd een commercieel succes. In de eerste week werden er ruim 400.000 platen verkocht. Het album is sinds 2009 al 3.500.000 keer verkocht.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2004
Muziekalbum van Kanye West